Default (finanças)
 Default (computação), termo técnico muito utilizado em computação.
 Default (banda)
 Default route
 Default.asp

Desambiguação